

Geografia
Croazia
La Lima – isola della Dalmazia

Honduras
La Lima – comune del dipartimento di Cortés

Italia
La Lima – frazione di Piteglio, in provincia di Pistoia
Torrente Lima – torrente affluente del fiume Serchio